Федерация маджо́нга — российская общественная организация игроков в маджонг, занимающаяся развитием маджонга в стране: проведением турниров, ведением рейтинг-листа, популяризацией игры, контактами с игровыми организациями маджонгистов других стран и т. д.

В Федерацию входят игроки из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Устав Федерации был утверждён 5 ноября 2011 года.

Входит в Европейскую ассоциацию маджонга.

В 2016 году российский игрок Михаил Луговкин из Иванова стал 4-м  по риичи-маджонгу.

5-м чемпионом Европы по риичи в 2019 году стал также российский игрок, Владимир Наданьян.

Примечания 

Спортивные организации России
Организации по маджонгу